

Geografia
 Sant'Antioco – comune in Provincia del Sud Sardegna
 Isola di Sant'Antioco – isola situata all'estremo sud ovest della Sardegna
 Chiesa di Sant'Antioco Martire – chiesa parrocchiale di Atzara (Sardegna)
 Basilica di Sant'Antioco Martire – basilica in Sant'Antioco (Sardegna)

Santi
 Sant'Antioco di Sulcis (†127) – medico originario del Medio Oriente, esiliato in Sardegna e martirizzato sull'isola di Sant'Antioco (che da lui prende il nome), celebrato il 13 novembre, il 1º agosto e il secondo lunedì successivo alla Pasqua
 Sant'Antioco di Sebaste (III secolo) – martire a Sebaste con san Ciriaco, celebrato il 15 luglio
 Sant'Antioco di Cesarea (†303) – soldato romano e martire a Cesarea marittima con san Nicostrato ed altri compagni, celebrato il 21 maggio
 Sant'Antioco (V secolo) – vescovo di Lione, celebrato il 13 agosto
 Sant'Antioco Sabaita (†630), nato a Medosaga, vicino all'attuale Ankara, monaco presso Betlemme, celebrato il 22 gennaio

Pagine correlate
 Antioco